John Allen (1763-1812) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Connecticut
 John James Allen (1797-1871) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Wirginia
 John W. Allen (1802-1887) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Ohio
 John Campbell Allen (1817-1898) – kanadyjski prawnik, polityk
 John B. Allen (1845-1903) – amerykański polityk, delegat z Terytorium Waszyngtonu, senator ze stanu Waszyngton
 John Howard Allen (1845-?) – amerykański polityk, burmistrz Orlando
 John Clayton Allen (1860-1939) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Illinois
 John Sandeman Allen (1865-1935) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 John J. Allen (1871-1935) – kanadyjski polityk, burmistrz Ottawy
 John Sandeman Allen (1892-1949) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 John Joseph Allen (1899-1995) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 John C. Allen (1907-1979) – amerykański projektant kolejek górskich
 John F. Allen (1908-2001) – kanadyjski fizyk
 John Whitby Allen (1913-1973) – amerykański fotograf, modelarz kolejowy 
 John R.L. Allen (ur. 1932) – brytyjski geolog
 John R. Allen (ur. 1935) – amerykański wojskowy
 John R. Allen (ur. 1953) – amerykański wojskowy
 John Allen (ur. 1955) – angielski piłkarz
 John Allen (ur. 1964) – brytyjski piłkarz
 John Allen (ur. 1965) – amerykański dziennikarz
 John Allen (ur. 1982) – amerykański koszykarz
 John Allen – p.o. administratora Tokelau